ТВ, тв — аббревиатура. Может означать:
 ТВ — театр войны
 ТВ — танковые войска
 тв — танковый взвод
 ТВ — телевидение, телевизионное вещание, телевизор
 ТВ — теравольт (единица измерения)
 ТВ — теория вероятностей
 ТВ — теория всего

См. также 
 TB — аббревиатура латиницей
 TV — аббревиатура латиницей
 Fokker TV — нидерландский средний бомбардировщик (1937—1939)